WTK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Noatak, Noatak (Alaska) (Stati Uniti)
 wtk – codice ISO 639-3 della lingua watakataui